Distretto di La Esperanza – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di La Esperanza – distretto del Perù nella regione di La Libertad